Municipio de Lakeville puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lakeville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Lakeville (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.